Environment – cortometraggio del 1914 diretto da Christy Cabanne
Environment – film del 1917 diretto da James Kirkwood
Environment – film del 1922 diretto da Irving Cummings
Environment – film del 1927 diretto da Gerald M. Hayle